William Halsted Wiley (1842-1925) – politico statunitense
 William T. Wiley (1937) – artista statunitense